

Світ-Гоум — місто, штат Орегон
 Світ-Гоум — переписна місцевість, штат Арканзас